Charles William Grant, né le  à Québec et mort le  à Kingston, fut le cinquième baron de Longueuil, de 1841 à 1848. Il succéda à sa mère, Marie-Charles Le Moyne, seule femme à avoir porté ce titre. 

Son petit-fils est l'écrivain Grant Allen.

Article connexe 
 Baron de Longueuil

Source 
 Les barons Grant  sur le site de la Société historique et culturelle du Marigot

Baron de Longueuil
Naissance à Québec
Naissance en février 1782
Décès à 66 ans
Décès à Kingston (Ontario)
Décès en juillet 1848
Naissance dans la province de Québec (1763-1791)
Décès au Canada-Ouest